Dive steht für:

 Dive (Band), belgische Electro-Industrial-Formation
 Dive (Lied), Lied des US-R&B-Sängers Usher
 Dive (VR-Brille), Videobrille

Dive ist der Name mehrere französische Fließgewässer:

 Dive (Clain), Nebenfluss des Clain
 Dive (Orne Saosnoise), Nebenfluss der Orne Saosnoise
 Dive (Thouet), auch Canal de la Dive, Nebenfluss des Thouet
 Dive (Vienne), Nebenfluss der Vienne

Dive ist der Familienname folgender Personen:

 Mollie Dive (1913–1997), australische Cricketspielerin

Siehe auch:
 Dives
 Divs